Il Poslelichinskij rajon () è un rajon del kraj dell'Altaj, nella Russia asiatica.

Collegamenti esterni 
 

Rajon del Territorio dell'Altaj